Mittelwert steht für:

 Mittelwert, in der Mathematik und Statistik allgemein ein Wert, den man als Mittel verschiedener Zahlen berechnen kann, insbesondere das Arithmetische Mittel.
 Median, welcher gegenüber Ausreißern deutlich robuster ist als das arithmetische Mittel,
 Modus, welcher den häufigste Wert einer Stichprobe angibt,
 Geometrisches Mittel
 Quadratisches Mittel
 Kubisches Mittel
 Harmonisches Mittel
 Mittelwert einer Zufallsvariablen, siehe Erwartungswert
 Mittelwert bei einer fortlaufend vorhandenen, zeitlich veränderlichen Größe in der Elektrotechnik, siehe Gleichwert

Siehe auch:
 Mittelwerth